Лангенфельд () — населённые пункты в Германии:
 Лангенфельд (Айфель) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц
 Лангенфельд (Рейнланд) — город в земле Северный Рейн — Вестфалия
 Лангенфельд (Средняя Франкония) — коммуна в земле Бавария